John Blair peut désigner :
 John Blair (1720-1783), chronologiste écossais ;
 John Blair, (1732-1800), juge de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique ;
  (1850-1879), éditeur américain ;
 , (1871-1911), un joueur de rugby à XV néo-zélandais.